Ранчо ел Милагро има више значења:

 Ранчо ел Милагро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Милагро, Ел Љано (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Милагро (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику